Зогорна — фамилия чешских братьев-хоккеистов:

 Зогорна, Гинек (род. 1990).
 Зогорна, Радим (род. 1996).
 Зогорна, Томаш (род. 1988).